Passionskirche, auch Leiden-Christi-Kirche ist der Name von Kirchen mit dem Patrozinium der bzw. der Benennung Passion Christi  

Deutschland:
 Passionskirche (Berlin)
 Leiden Christi (München)
 Passionskirche (München-Obersendling)
 Leiden Christi (Stockum)
 Gebetshaus zum Leiden Christi (Wessum), ehemalige Kapelle zum Leiden Christi 

Österreich:
 Passionskirche (St. Margarethen im Burgenland)

Italien:
 Passionskirche (Mailand)

Weblinks 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)